Mokri Lug je lahko:
 Mokri Lug, Bosna in Hercegovina
 Mokri Lug, Bijelo Polje (Črna gora)
Veliki mokri lug in Mali mokri lug, naselji na jugovzhodnem obrobju Beograda (Srbija)